Pulkava může být:

příjmení
 Přibík Pulkava z Radenína († 1380) – český kronikář 14. století

katastrální území
 Pulkava (Březina) – katastrální území ve vojenském újezdu Březina, okres Vyškov

exonymum pro
 Pulkau – město v Dolních Rakousích, okres Hollabrunn
 Pulkau (řeka) – řeka v Dolních Rakousích, pravostranný přítok Dyje

Rozcestníky - místopisné jméno